Who Is the Man? é um filme de drama mudo produzido no Reino Unido e lançado em 1924.

Filmes do Reino Unido de 1924
Filmes dirigidos por Walter Summers
Filmes de drama do Reino Unido
Filmes mudos do Reino Unido
Filmes em preto e branco
Filmes em língua inglesa